Сент-Етьє́нн-ан-Когле́, Сент-Етьєнн-ан-Коґле () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 45 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2017 року Сент-Етьєнн-ан-Когле і Сен-Брис-ан-Когле було об'єднано в новий муніципалітет Маан-Рош.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 690 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1735,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Етьєнн-ан-Когле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-ан-Когле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен